Gustavo Bernardo José (Guus) Hiltermann (1914–2000), een Nederlands journalist, jurist, indoloog, politiek commentator, uitgever en gepromoveerd wetenschapper
Jeredy Hilterman (1998), een Nederlands voetballer
Jordy Hilterman (1996), een Nederlands voetballer